Сателли́т (от , родительный падеж satellitis — сообщник, спутник):
 Изначально: сателлит — наёмный телохранитель в Древнем Риме, сопровождающий своего хозяина.
 Сателлит — формально независимое государство, находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства.
 Сателлит в астрономии — спутник планеты.
 Сателлит — зубчатое колесо в планетарной передаче.
 Сателлит — слабая спектральная линия, смежная с яркой.
 Сателлиты — группа субвирусных агентов, состоящих из нуклеиновой кислоты, которым для размножения в хозяйской клетке необходимо, чтобы она была заражена другим вирусом.
 Сателлиты — клетки, часть периферической нейроглии.
 Сателлиты — образования на хромосомах в цитологии.
 Сателлит — акустическая система направленного действия в многоколоночных системах.
 Сателлит — вспомогательный сайт, который оказывает помощь в продвижении основного сайта.
 Сателлит — покерный турнир, проводимый в качестве отборочного мероприятия к турниру с более высоким бай-ином.
 Сателлит — остров в проливе Д’Антркасто, Тасмания.
 Satellit — торговая марка портативных радиоприёмников высокого класса западногерманской компании Grundig, популярных среди любителей дальнего приема.
 Satellite — название песни исполнительницы из Германии Лены Майер-Ландрут.
 Satellite — название песни американской рок-группы P.O.D. из одноимённого альбома Satellite.
 Satellite — название песни американской панк-рок-группы Rise Against из альбома Endgame.
 Сателлит (торговая сеть) — российская торговая сеть.
 Сателлит — прибор (РФ) для измерения уровня глюкозы в крови.

Примечания